Заводівська сільська рада — Одеська область, Березівський район
 Заводівська сільська рада — Херсонська область, Горностаївський район